Cinema
 An Officer and a Gentleman, filme (1982) com Richard Gere e Debra Winger conhecido no Brasil como "A Força do Destino"
 Forces of Nature, filme (1999) com Sandra Bullock e Ben Affleck distribuído no Brasil como "Forças do Destino"

Televisão
 La fuerza del destino, telenovela mexicana exibida em Angola e Moçambique como "A Força do Destino"
 Cennet'in Gözyaşları, telessérie turca traduzida em Angola e Moçambique como "A Força do Destino"

Outros usos
 La forza del destino, ópera de Verdi (literalmente, "A força do destino")
 A Força do Destino, radionovela (1955) transmitida em Portugal